The DeAndre Way é o terceiro álbum do rapper americano Soulja Boy Tell. Em 2010, o álbum vendeu cerca de 56 mil cópias.

Lista de faixas
 "First Day of School"  
 "Touchdown"
 "Hey Cutie" (featuring Trey Songz)
 "Speakers Going Hammer"   
 "Pretty Boy Swag"  
 "30 Thousand 100 Million" (featuring Lil B & Arab)
 "Mean Mug" (featuring 50 Cent)
 "Blowing Me Kisses" 
 "Fly"  
 "Grammy" (featuring Ester Dean)

Referência
 http://www.allmusic.com/album/the-deandre-way-mw0002056832 - Página visitada em 18/05/2013

Álbuns de Soulja Boy Tell 'Em
Álbuns de 2010